Майкл Джонсон:
 Джонсон, Майкл (род. 1967) — американский спринтер, четырёхкратный олимпийский чемпион.
 Джонсон, Майкл (род. 1986) — американский боец смешанного стиля.
 Джонсон, Майкл (род. 1988) — английский футболист.
 Джонсон, Майкл Хью (более известен как Майкл Йорк; род. 1942) — британский актёр, кавалер ордена Британской империи. 
 Джонсон, Майкл (род. 19??) — английский художник-иллюстратор.